Эудженио Корини (; ) — итальянский футболист и футбольный тренер.

Карьера

Клубная 
Воспитанник клуба «Брешиа», начал выступления в основе команды в 1987 году, играя в серии B. В 1990 году Корини переходит в клуб «Ювентус», с которым дебютирует в серии А 21 октября. В 1992 году переходит в «Сампдорию», а через год меняет клуб, уйдя в «Наполи», затем возвращается в «Брешиа», потом играет за «Пьяченцу», «Верону», «Кьево».

В 2003 году Корини переходит в «Палермо», скоро он становится одним из лидеров клуба, а затем и капитаном команды. 8 июня 2007 года Корини на пресс-конференции объявляет, что покидает команду из-за разногласий с руководством клуба, а через три дня поклонники «Палермо» организовали манифестацию у стадиона команды в поддержку её экс-капитана. Попытка президента «Палермо» Маурицио Дзампарини предложить новый контракт Корини была отвергнута, и Эудженио покинул команду.

В 2007 году перешёл в клуб «Торино». Перед сезоном 2008/09 футболист объявил, что по окончании чемпионата завершит спортивную карьеру.

Международная 
Вызывался в юношескую сборную Италии до 18 лет, но там ни разу не сыграл. Но зато был твёрдым игроком основы молодёжной сборной до 21 года, в которой отыграл 36 матчей, включая 7 игр на Олимпиаде 1992. Во время игры за «Сампдорию» Корини трижды вызывался в первую сборную, но на поле в форме «скуадры адзурры» не выходил. В 2002 году Корини был в четвёртый и последний раз вызван в сборную, но снова не сыграл.

Тренерская 
2 октября 2012 года назначен на пост главного тренера клуба «Кьево». Сменил на этой должности уволенного Доменико Ди Карло. 29 мая 2013 года клуб решил не продлевать контракт с Корини по обоюдному согласию. Под руководством Корини «Кьево» занял 12-е место в чемпионате Италии 2012/13 (11 побед, 9 ничьих, 12 поражений). 30 ноября 2016 года назначен главным тренером «Палермо». 24 января 2017 года подал в отставку. Преемником Корини в «Палермо» стал уругваец Диего Лопес.

22 августа 2020 года назначен главным тренером клуба Серии B «Лечче». Контракт подписан на 3 года. 22 мая 2021 года, после поражения «Лечче» по результатам двух матчей в плей-офф Серии B 2020/21 против «Венеции» с итоговым счётом 1:2, был освобождён от должности.

22 марта 2022 года в 3-й раз в карьере возглавил свой родной клуб «Брешиа».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на soccernet.espn.go.com
 Профиль на gfdb.com
 Профиль на figc.it 
 Профиль на ilpalermocalcio.it
 Профиль на myjuve.it

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Футболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Игроки ФК «Брешиа»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Пьяченца»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Торино»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Портогруаро-Суммага»
Тренеры ФК «Кротоне»
Тренеры ФК «Фрозиноне»
Тренеры ФК «Кьево»
Тренеры ФК «Палермо»
Тренеры ФК «Новара»
Тренеры ФК «Брешиа»
Тренеры ФК «Лечче»